Apieae — триба рослин родини окружкові (Apiaceae).

Роди 
 Ammi
 Anethum
 Apium
 Billburttia
 Deverra
 Foeniculum 
 Naufraga
 Petroselinum
 Pseudoridolfia
 Ridolfia
 Sclerosciadium
 Stoibrax

Примітки

Посилання 
 Takhtajan, A.L. (2004) Flora Vostochnoĭ Evropy 11: 339.
 Downie, S.R., Spalik, K., Katz-Downie, D.S., & Redurion, J.-P. (2010) Major clades within Apiaceae subfamily Apioideae as inferred by phylogenetic analysis of nrDNA ITS sequences, Plant Diversity and Evolution, 128: 111—136. Available on line  . Accessed 2014 Mar. 21.

Окружкові
Триби рослин